Tiburon Challenger, właśc. Wells Fargo Tiburon Challenger – męski turniej tenisowy rangi ATP Challenger Tour. Rozgrywany na kortach twardych w amerykańskim Tiburon od 2003 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 
 

Turnieje tenisowe ATP Challenger Tour
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych